Fairtrade oder Fair Trade steht für:

 eine soziale Bewegung, siehe Fairer Handel
 ein Gütesiegel für Waren, siehe Fair-Trade-Siegel

Gesellschaften/Organisationen:
 World Fair Trade Organization, ein internationales Netzwerk
 Fairtrade Labelling Organizations International, ein internationaler Dachverband mit Sitz in Bonn
 European Fair Trade Association, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den Niederlanden
 Fairtrade Deutschland
 Fairtrade Österreich

Siehe auch:
 Fair-Trade-Stadt